Риос () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Верин. Занимает площадь 114,44 км². Население 2088 человек (на 2003 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Оренсе
Города Оренсе